Das Adjektiv organisch (von ,  organikós ‚als Werkzeug dienend‘, ‚wirksam‘, ‚praktisch‘) bezeichnet
 in der Biologie den Organismus
 in der Anatomie das Organ (Biologie)
 in der Chemie die Organische Chemie
 in der Psychiatrie den Gegensatz zwischen eindeutig organbedingter Somatogenese und seltener organbezogener Psychogenese (Gegensatz: organisch-psychisch oder somatogen-psychogen)
 in der Architektur die Organische Architektur
 im Bauwesen Baumaterialien aus Kunststoffen und Kunstharzen, so z. B. Kunstharzmörtel (dies ist die übliche Verwendung des Begriffs im konventionellen Baugewerbe und der Bauindustrie); im Bereich des ökologischen Bauens werden auch Naturbaustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen als organisch bezeichnet
 in der Landwirtschaft den Organischen Landbau

Siehe auch: